StarForce — торговая марка, под которой выходят программные продукты, разработанные российской компанией Protection Technology. Направления деятельности компании: информационная безопасность, защита от несанкционированного копирования, анализа и модификации (декомпиляции).

Варианты защиты 
Варианты защиты зависят от ответов на вопросы: что нужно защитить и от каких угроз. StarForce эффективен, если ответом на первый вопрос являются: программное обеспечение (в основном разработанное под Windows), документы, аудиофайлы, видеофайлы и электронная почта. Среди угроз: анализ и модификация, копирование и нелегальное распространение, читы и боты. Для защиты от копирования также имеют значение способы привязки: к компьютеру, серверу, диску.

StarForce MMOG 
Решение для защиты многопользовательских онлайн-игр (MMOG) от мошенничества игроков (читов и ботов), а также от поддельных (несертифицированных) игровых серверов и клиентских приложений. Защита эффективно работает, если игра была защищена до релиза. Это позволяет настроить высокий уровень безопасности и тратить меньше времени на поддержание игрового баланса во время эксплуатации онлайн-игры.

StarForce C++ Obfuscator 
Инструмент для разработчиков, позволяющий провести обфускацию над исходными текстами программ, написанных на C/C++ и скомпилированных под любые операционные системы. В отличие от других продуктов компании, являющихся, по сути, сервисами, StarForce C++ Obfuscator — это программное приложение, которое устанавливается на стороне клиента. Высокий уровень защиты от взлома достигается за счёт использования нескольких десятков различных методов обфускации.

StarForce Crypto 
Защита только кода приложения без привязки к носителю или компьютеру. Служит для противодействия анализу исходного кода приложения. Используется компаниями, желающими скрыть алгоритмы работы своих программ от посторонних глаз.

StarForce ProActive 
Система защиты программ, распространяемых через интернет посредством цифровой дистрибуции. Фактически StarForce ProActive представляет собой систему управления цифровыми правами (DRM). Система предлагает разные модели распространения цифрового ПО — buy only, try&buy (trial), demo, rent, subscription. Программа, защищённая StarForce ProActive, может находиться в свободном доступе, но с помощью SDK StarForce разработчик может защитить как отдельные функции программы, так и всю программу целиком. Для её активации потребуется ввести специальный ключ, выдаваемый разработчиком с учётом аппаратных характеристик компьютера пользователя. Активация возможна как через интернет, так и посредством SMS или телефонного звонка. В последнее время данное решение всё чаще и чаще применяется для защиты бизнес-приложений.

StarForce ProActive for Business 
Продукт, специально адаптированный под нужды бизнеса. Отличительной особенностью является возможность привязки защищённого приложения к локальному или удалённому серверам.

StarForce ProActive for Traders 
Разработано специально для защиты трейдинговых алгоритмов на базе MetaTrader.

StarForce Disc 
Исторически первый продукт компании. Защита основывается на привязке копии защищённого ПО (игры) к оптическому носителю: диску CD или DVD. Преимуществом этой технологии является отсутствие необходимости активации через интернет. Недостатком — при работе с защищённым приложением диск должен постоянно находиться в компьютере пользователя.

Для проверки диска используются определение количества секторов на определённых кольцах спирали диска с последующим сравнением полученных данных с информацией, закодированной в ключе. При копировании оригинального диска на CD-R/DVD-R эти данные гарантированно не совпадут, и процедура проверки завершится неудачно. Также StarForce использует защиту от эмуляторов, для чего устанавливает в операционную систему свой драйвер, чтобы отличать реальные оптические приводы от виртуальных, созданных такими программами, как DAEMON Tools.

StarForce Universal 
Сочетает в себе возможности StarForce Disc и StarForce ProActive. Пользователь может использовать защиту, постоянно вставляя диск, как в случае с StarForce Disc, либо активировать купленный продукт через интернет. В случае интернет-регистрации для запуска приложения диск больше не потребуется. Во избежание передачи/перепродажи используется ограниченное количество активаций (конкретные условия определяет издатель).

StarForce Audio/Video 
Защита аудио и видеофайлов от копирования и пиратского распространения. Возможна привязка как к компьютеру, так и к диску.

StarForce Content 
Решение позволяет защищать электронные документы в различных форматах (PDF, DOC, DOCX, RTF, PPT, PPTX, HTML, JPG/JPEG, PNG, GIF) с поддержкой привязки к компьютеру и к диску. StarForce предлагает его в двух вариантах: в виде интернет-сервиса www.sfcontent.com для издателей и в виде отдельного решения для корпоративных заказчиков.

StarForce E-m@il Enterprise 
По аналогии со StarForce Content запущен интернет-сервис SFLetter с возможностью зарегистрировать бесплатный почтовый ящик для отправки защищённых сообщений и решение для корпоративных заказчиков для установки на территории предприятия.

Репутация StarForce 
Большинство пользователей считает, что любая защита от копирования — это зло. StarForce не любили особенно — как за исключительную прочность (рекордом считается Splinter Cell: Chaos Theory, продержавшийся 422 дня), так и за попутные проблемы:
 Технология сборки игры была непривычной даже по меркам защит от копирования: некопируемые параметры компакт-диска собирались в цифровой код, общий для партии и печатавшийся на этикетке. Из-за производственных накладок иногда этот код не подходил.
 В 2005 году появились первые 64-битные версии Windows. 64-битные драйверы в конце концов выпустили, но игры, защищённые StarForce до 3.05, так никогда и не работали на 64-битных машинах.
 Ошибки в драйверах. В частности, был эксплойт, дававший любой программе администраторские права. Сами авторы StarForce объявили это некритичной проблемой, поскольку все и так работают под администраторами.
 Диски со временем портятся, и StarForce, прочитав диск, но не приняв его, просто отказывался работать. В ответ Windows переходила в режим совместимости, меняя режим DMA на более ранние версии и даже включая режим PIO, это приводило к таким проблемам:
 Windows XP и более поздние проигрывают аудио-CD цифровым риппингом — и этот риппинг переставал работать.
 Пишущие приводы без защиты от нехватки данных (burn-proof) просто портили «болванку», с защитой — писали очень долго и оставляли на диске много «мостиков».

Драйвер не исчезал при удалении игры и стирался специальной утилитой, после этого нужно было вернуть DMA, переустановив драйверы приводов. Так что эти отказы в 2006 году вызвали слухи о поломке приводов, компания объявила акцию, согласно которой доказавшему вред StarForce для компьютера полагалась премия в 1000 $. Позже сумма была увеличена до 3000 $, а потом и до 5000 $, но вред, причиняемый решениями StarForce, так и не был доказан.

К тому же техподдержка StarForce некоторые из этих проблем «сваливала» на издателей игры. Однажды даже сказали, что защита — временное дело и через некоторое время стоило бы выпустить дополнение, снимающее её. А проблемы с совместимостью объясняли тем, что пользователи пытались неквалифицированно обойти их защиту.

В 2006 году широкую огласку в Интернете получил случай с игрой Galactic Civilizations 2. Работник Protection Technology, в ответ на утверждения пользователей, что игра вообще без защиты от копирования может продаваться хорошо, выложил на форуме ссылку на торрент-сайт, где в режиме реального времени можно было посмотреть, сколько человек в данный момент качают «пиратский» образ игры. Позже компания принесла извинения за действие своего сотрудника.

В январе 2011 года Protection Technology объявила о партнёрстве c DTL Technology в области защиты формата DVD-Video.

На июль 2015 года благодаря технологиям защиты без использования и установки сторонних драйверов и привязке к компьютеру использование решений StarForce стало гораздо удобнее для конечных пользователей. Также компания развивает облачные сервисы для защиты контента и электронной почты, призванные упростить процесс защиты информации, которая используется в повседневной жизни.

Примечания

См. также 
 SecuROM
 SafeDisc

Ссылки 
 Официальный сайт

Защита от копирования